Na Litwie:
 Żejmy – miasteczko w rejonie janowskim
 Żejmy – przystanek kolejowy w miejscowości Żejmy
 Żejmy – wieś w rejonie janiskim
 Żejmy – wieś w rejonie radziwiliskim
 Żejmy – wieś w rejonie szawelskim
 Żejmy – wieś w rejonie orańskim